Zelené království může být:

Zelené království (kniha), naučná kniha o rostlinách, autor Bohumil Němec
Zelené království (film), americký hraný film z roku 1959. režie Mel Ferrer
slovní spojení, které v přeneseném významu obvykle vyjadřuje vládu živé přírody v nějakém místě (případně místo s převládající zelenou barvou)

Podobný výraz
Zelené údolí